El Leviatán es una bestia marítima bíblica.

Leviatán también puede referirse a:

Filosofía
 Leviatán, un ensayo sobre filosofía política escrito por Thomas Hobbes.

Ingenierías
 Leviatán de Parsonstown, un telescopio de gran tamaño construido por William Parsons (1848).
 , transatlántico alemán operado por la naviera Hamburg America Line a partir de 1913.

Literatura
 Leviatán, de Paul Auster.
 Leviatán, vinculada al sector caballerista del Partido Socialista Obrero Español, fundada en mayo de 1934.
 El asma de Leviatán, obra de Roberto Armijo.
 La Liga de Leviathán, obra de Josué Randú Salazar Hernández.

Entidades ficticias
 Leviatán, una organización terrorista del Universo DC contra Batman y sus aliados.
 Leviatán.
 Leviatán, una raza de naves espaciales sensibles en la serie de televisión Farscape.
 Leviatán, una contraparte soviética de HYDRA.

Música
 Leviatán (banda), heavy metal español, originaria de Valencia.
 Leviathan (álbum), de la banda de metal progresivo Mastodon.
 Leviathan (banda argentina), de heavy metal.

Películas
 Leviatán, película que retoma el tema del libro de Hobbes, dirigida por Andréi Zviáguintsev.
 Leviathan, película italo-estadounidense de ciencia ficción, dirigida por George P. Cosmatos.

Televisión y videojuegos
 Leviatán (Farscape), raza ficticia de naves espaciales autoconscientes, en la serie de televisión australiana Farscape.
 Leviatán (Destiny), Nave imperial del Emperador Calus de los cabal en el universo de Destiny y es mencionado por primera vez en el videojuego  Destiny 2.
 Leviatán (Devil may Cry), monstruo que aparece en el videojuego Devil May Cry 3: Dante's Awakening.

Zoología
 Livyatan melvillei, especie extinta de cachalote.

Matemáticas
 Número de Leviatán, número